Assedio di Tolone (1707) – durante la guerra di successione spagnola
 Assedio di Tolone (1793) – durante le guerre della prima coalizione